F101 oder F 101 steht für:

 General Electric F101, US-amerikanisches Turboantriebwerk
 Amon F101, neuseeländischer Rennwagen
 Maki F101, japanischer Rennwagen
 HMS Yarmouth (F101), britische Fregatte
 Álvaro de Bazán (F101), spanische Fregatte der Álvaro-de-Bazán-Klasse

F-101 steht für:

 McDonnell F-101 Voodoo, US-amerikanisches Kampfflugzeug

F101